Лас Гвакамајас има више значења:

 Лас Гвакамајас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Гвакамајас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвакамајас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвакамајас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гвакамајас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гвакамајас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гвакамајас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гвакамајас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Гвакамајас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвакамајас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвакамајас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвакамајас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвакамајас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвакамајас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гвакамајас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Гвакамајас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гвакамајас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Гвакамајас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику